Мисс Вселенная 1959 () — 8-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 24 июля 1959 года в Long Beach Municipal Auditorium, Лонг-Бич Калифорния, США. За победу на нём соревновалось 34 претендентки. Победительницей стала представительница Японии, Акико Кодзима.

Мисс Япония, Акико Кодзима, — первая представительница этой страны, завоевавшая титул «Мисс Вселенная». Ещё одну победу Японии принесла Риё Мори на конкурсе 2007 года.

Результаты

Специальные награды 

^ Выборы самой популярной девушки на параде были проведены в последний раз.

Судьи 

 Масвелл Арно
 Клод Берр
 Гислайн Амадор
 Кристиан Фокс
 Палми Ингварссон

 Джеймс Ногуэр
 Вион Папаминачилис
 Джозеф Раттемберг
 Винсент Тротта
 Пол Веллман

Участницы

Дополнительно

Дебютировали 
  Бирма

Вернулись 
  последний раз участвовал в 1954 году.
 ,  и  последний раз участвовали в 1957 году.

Отказались 

 
 
  Британская Гвиана
  Венесуэла
 

 
 
  Федерация Вест-Индии

Не участвовали 
  — Арлен Незгитт (Arlenne Nesgitt)
  — Кристин Матиас (Christine Matias)
  (Сирия) — Навал Рамли (Nawal Ramli)

Участие в других конкурсах 
 Терри Хантингдон, первая Мисс Калифорния, которая выиграла конкурс «Мисс США».
  (Австрия) победила на конкурсе «Мисс Европа 1959»,  (Германия) стала третьей вице-мисс, а  (Италия) — второй вице-мисс и впоследствии сделала успешную карьеру актрисы. Эджель Олджай (Турция) и Жозе Пундель (Люксембург) также участвовали в конкурсе «Мисс Европа» в 1958 и 1959 годах соответственно, но не прошли в полуфинал.
 Представительница Люксембурга также участвовала в конкурсе «Мисс мира 1959».

См. также 
 Мисс мира 1959
 Мисс США 1959

Примечания

Ссылки 
 
 Pageantopolis’s Miss Universe 1959 page

1959
События 24 июля
Июль 1959 года
1959 год в Калифорнии
Лонг-Бич